Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 2001/2002 прошло с 27 ноября 2001 по 10 марта 2002 года. 41 команда была разделена на пять групп.

Первая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Вторая группа 

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результат первого матча «Торпедо-Пластик» Сызрань) − «Черемшан» (Димитровград) следует читать 8:1 (отмечен *, уточнен по газете «Спорт-Экспресс».
 Результат второго матча «Универсал» (Саратов) − «Подшипник» (Самара) в газете"Спорт-Экспресс приведен как 14:8 (отмечен *).

Третья группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Четвертая группа 

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результаты матчей «Шахтер» − «Лебедь» уточнены по газете «Спорт-Экспресс» (выделены курсивом).
 Результат второго матча «Лесохимик» − «Локомотив-Сибскана» в газете «Спорт-Экспресс» приведен как 6:5.

Пятая группа 

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результат второго матча «Урожай» (Смидович) − «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) 4:3 уточнен по газете «Спорт-Экспресс» (отмечен *).

Финал 
В финале, прошедшем в Мончегорске со 2 по 10 марта 2002 года участвовавали по две лучшие команды из первой и второй групп и победители третьей, четвертой и пятой групп. Однако дальневосточные команды пятой зоны отказались от участия в турнире. Участники оспаривали одно место, которое завоевал «Мончегорск-Североникель» (Мончегорск).

 «Мончегорск-Североникель» (Мончегорск) (22 игрока): Василий Каменев (36), Олег Лебедев (24) — Александр Вихарев (37; 31), Дмитрий Ильин (37; 3), Яков Красовский (37; 24), Игорь Пьянов (37; 4), А. Радион (37; 3), Дмитрий Тугаринов (37; 22), Петр Широков (37; 26), Николай Ефремов (36; 38), Михаил Жмуцкий (35; 19), Сергей Старосветский (33; 20), Андрей Савичев (32; 5), Анатолий Бунеев (31; 3), Кирилл Рожин (31; 0), Андрей Киселев (26; 12), Р. Мустафин (26; 3), Алексей Скачков (23; 6), Д. Приходько (14; 0), Константин Аврясов (10; 1), В. Горбачев (4; 0), Ю. Филатов (1; 0). Играющий главный тренер − А. Н. Вихарев.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2001/2002

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
2001 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2001 году
2002 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2002 году